Salamandra může být:

 Salamandra – rod obojživelníků
 Salamandra (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Salamandra (film) – argentinský film